Зессе́нг, Зессенґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на схід від Парижа, 115 км на південь від Страсбура, 55 км на південь від Кольмара.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 115 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 295,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Зессенг на сайті французького Національного інституту географії
 Зессенг на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Зессенг на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Зессенг на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Зессенг на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхній Рейн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхній Рейн